SLC46A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 475 амінокислот, а молекулярна маса — 51 067.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки